Урбано (, от  — «городской») — многозначный термин.

 Урбано — мужское личное имя; также фамилия.

Фамилия 
  (род. 985) — итальянский писатель и иллюстратор.
  (род. 1960) — музыкант, программист и продюсер.
  (1972—2000) — итальянский карабинер.

Топоним 
 Сант-Урбано — коммуна в Италии.

См. также 
 Урбан
 Урбана (значения)
 Урбани
 Урбану
 Эрбан
 Эрбана
 Орбан